Grantung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Grantung, Purbalingga, by, Jawa Tengah, 
 Grantung, Purworejo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar